Гран-прі Росії 2016 (офіційно 2016 Formula 1 Russian Grand Prix) — автоперегони чемпіонату світу Формули-1, які пройшли 1 травня 2016 року на Автодромі Сочі в Сочі, Краснодарський край, Росія.

Класифікація

Примітки
 — Себастьян Феттель отримав 5 позицій штрафу за заміну коробки передач.

Перегони

Положення в чемпіонаті після Гран-прі 

Особистий залік

Кубок конструкторів

 Примітка: Тільки 5 позицій включені в обидві таблиці.

Примітки

Посилання 
 Гонка на офіційному сайті Формули 1

Гран-прі Росії
Звіти про Гран-прі сезону 2016 Формули-1‎
Травень 2016
2016 у Росії